Balthes ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Balthes (1882–1914), siebenbürgisch-sächsischer Architekt 
 Heinz Balthes (* 1937), deutscher Bühnenbildner

Siehe auch:
 Baltes